Jean Coulin ist der Name folgender Personen:

* Jean Coulin (Goldschmied) (1733–??), Schweizer Goldschmied
 Jean Coulin (Maler) (1822–1883), Schweizer Maler
 Jean Jacques Coulin (1723–1763), Schweizer Goldschmied